Tomáš Svoboda kan henvise til:

 Tomáš Svoboda (komponist) (født 1939), tjekkisk-amerikansk komponist
 Tomáš Svoboda (ishockyspiller) (født 1987), tjekkisk ishockyspiller
 Tomáš Svoboda (triatlet) (født 1985), tjekkisk triatlet